Erik Hansen (1939–2014) – duński kajakarz
 Erik Hansen (ur. 1945) – duński żeglarz sportowy
 Erik Fosnes Hansen (ur. 1965) – pisarz norweski

Zobacz też 
 Eric Hansen